NGC 7645 (другие обозначения — PGC 71314, ESO 470-3, MCG -5-55-7) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7645
Скульптор (созвездие)